Ханденберг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Готтфрид Ноймайер по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии